Heinrich Burkhardt poate fi una din persoanele:
 Heinrich Burkhardt (matematician) (1861–1914), matematician german
 Heinrich Burkhardt (pictor) (1904–1985), pictor german.